Стоянка — длительная остановка транспортного средства.

Для стоянки применяется правая полоса и обочина дороги, а также специально отведённые для этого места: стоянки и гаражи.

В ПДД России 

Стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой-высадкой пассажиров, загрузкой-разгрузкой транспортного средства.

От стоянки следует отличать:
 Остановку (до 5 минут, либо связанное с посадкой-высадкой, погрузкой-выгрузкой). Другими словами, стоянкой не считаются такие ситуации:
 Грузовик разгружается целый час.
 Водитель отошёл в ближайший киоск, остановив двигатель.
 Вынужденную остановку (непреднамеренное прекращение движения, связанное с непредвиденными обстоятельствами: неисправность, препятствия, состояние водителя, пассажира или груза, в том числе из-за затора (пробки)).

Стоянка запрещается:
 в местах, где запрещена остановка:
 на трамвайных путях и рядом с ними;
 на узких (менее 3 полос в одном направлении) мостах;
 в туннелях, в плохо просматриваемых местах;
 около перекрёстков и остановок маршрутных транспортных средств;
 в местах, отмеченных специальным знаком;
 вне населенных пунктов на проезжих частях дорог, обозначенных знаком «Главная дорога»;
 ближе 50 м от железнодорожных переездов.

См. также 
 Парковка в Москве
 Парковка во Франции

Ссылки 
 Правила дорожного движения Российской Федерации: Раздел 12: Остановка и стоянка

Правила дорожного движения